Янош Віг ():

 Янош Віг (1947) — український архітектор.
 Янош Віг (1907—1949) — угорський футболіст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок